Juncal hace referencia a varios artículos:

Concepto
Juncal generalmente se refiere al hábitat natural que se presenta en las planicies inundables.

Geografía física
 Cerro Juncal, cerro de la cordillera de los Andes, en la frontera de Argentina y Chile.
 Isla Juncal, en Uruguay.
 Río Juncal, en Chile.

Divisiones administrativas

 Juncal (Argentina), localidad de la provincia de Santa Fe;
 El Juncal, localidad de la provincia de Río Negro, Argentina;
 Juncal, freguesia del municipio de Porto de Mós, Portugal;
 Juncal do Campo,  freguesia del municipio de Castelo Branco , Portugal;
 Juncal (San Sebastián), barrio del municipio de San Sebastián, Puerto Rico;

Historia
 Batalla de El Juncal, librada en la Sabana de El Juncal (1816), oriente de Venezuela cerca de la ciudad de Barcelona por las fuerzas españolas y los patriotas venezolanos;
 Batalla de Juncal, batalla librada en el Río de la Plata (1827) por las escuadras de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Imperio de Brasil.

Además
 Juncal (Juncus conglomeratus), planta herbácea de la familia de las juncáceas.
 Juncal, serie de televisión escrita y dirigida por Jaime de Armiñán.
 Juncal (nombre), nombre propio femenino.

Enlaces externos